Déodat est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Déodat est un prénom masculin qui signifie Dieudonné en latin, surtout populaire dans les années 1900 mais peu usité aujourd'hui.

Saints chrétiens 
 Déodat de Nevers († vers 679) ou Dieudonné ou Didier ou Dié, abbé « irlandais », évêque de Nevers ; fêté le 19 juin.
 Déodat de Nole († 405 ou 473 ?), évêque de Nole en Campanie, disciple et successeur de saint Paulin ; fêté le 26 juin en Occident et le 27 juin en Orient.

Ecclésiastiques
 Déodat I, évêque de Soissons.
 Déodat II, évêque de Soissons.
 Déodat , évêque d'Évreux (vers 619-640).
 Bernard Déodat, évêque d'Agde (1098 - 1122).
 Déodat de Rotbald ou Deodatus Rotbaldi, évêque d'Agen (1357-1364).
 Déodat de Basly (1862-1937), religieux et théologien franciscain.

Personnalités portant ce prénom
 Déodat de l'Étang, Déodat de Bruissac, noms de plusieurs Commandeurs de Richerenches, entre le  et le .
 Déodat de Boussagues, membre de la Maison d'Anduze au .
 Déodat de Caylus ou Déodat III de Sévérac (°1185 - + 1251), seigneur de Combret et Caylus, fils de Pierre de Combret, vicomte d'Ayssènes et de Combret.
 Déodat de Gozon (+ 1353), grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
 Jean-Déodat d'Albignac (°1310 - 1380), membre de la famille d'Albignac.
 Dans une certaine mesure et par extension : Louis XIV (né Louis-Dieudonné)
 Déodat Gratet de Dolomieu (° 1750 -  + 1801), géologue et lithologiste français.
 Déodat de Séverac (°1872 - + 1921), compositeur français.
 Déodat Roché (°1877 - + 1978) magistrat, philosophe, anthroposophe, franc-maçon, et historien, surtout connu pour ses travaux sur le catharisme.
 Déodat du Puy-Montbrun (1920 - 2009) est un militaire français (au grade de Colonel), membre fondateur du  régiment parachutiste de choc (Grand-croix de la Légion d'honneur, Médaille de la Résistance avec Rosette, Médaille des évadés) et du service action du SDECE, un journaliste, un romancier et un auteur d'essais historiques.

Références